

Patronyme 

 Claude-Pierre Patu (1729-1757), dit Patu, un poète et dramaturge, ami de Casanova et de Voltaire ;
 , le patronyme de plusieurs personnalités ;
  (1978-), un joueur de football américain.

Toponyme 

 Patù, une commune italienne ;
 Patu, une ville du brésilienne ;
 Patu, un secteur de territoire de Lukula, au Congo-Kinshasa.

Autres 
 Patu, un genre d'araignées
 Patu digua, une espèce d'araignée du genre Patu ayant le mâle adulte le plus petit observé au monde
 Patu, un type de casse-tête maori

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme